Lusigny ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden: 
 Lusigny im Département Allier
 Lusigny-sur-Barse im Département Aube
 Lusigny-sur-Ouche im Département Côte-d’Or